Lifeline steht für:
 Lifebelt, Gurtgeschirr von Seeleuten
 Lifeline (Schiff), Seenotrettungsschiff von Mission Lifeline e. V.
 Lifeline (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2017
 Lifeline (Computerspiel), Computerspiel von Sony Computer Entertainment aus dem Jahr 2003

Lifelines ist der Titel von:
 Lifelines (a-ha-Album), Musikalbum von a-ha
 Lifelines (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2018)
 Lifelines (I-Prevail-Album), Musikalbum von I Prevail

Siehe auch
 Mission Lifeline